Muniz Freire kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Muniz Freire (ort), Espírito Santo, 
 Muniz Freire (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar